Kommunar ist:
 eine Stadt in der Oblast Leningrad (Russland), siehe Kommunar (Leningrad)
 eine Siedlung städtischen Typs in der Republik Chakassien (Russland), siehe Kommunar (Chakassien)
 ein Dorf in der Oblast Samara (Russland), siehe Kommunar (Samara)
 ein Dorf in der Oblast Kursk (Russland), siehe Kommunar (Kursk)
 ein sowjetischer Kettentraktor der 1920er- und 1930er-Jahre, siehe Kommunar (Traktor)